Comitatul Ashley, conform originalului, Ashley County, se poate referi la

 Comitatul Ashley, statul , (Formate AR -- Categorie și format)
și
 Comitatul Ashley,

Vezi și 

 Ashley (dezambiguizare)
 Ash (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii